Názvy Guyana, Guayana nebo Guiana se obyčejně vztahují ke státu Guyana:

Také se může jednat o název transnacionálního regionu v  severní části Jižní Ameriky, který obsahuje tři teritoria:
Guyana – oficiálním názvem Guyanská kooperativní republika, starším názvem Britská Guyana 
Francouzská Guyana – francouzský zámořský departement v Jižní Americe
Nizozemská Guyana – dřívější jméno státu Surinam v Jižní Americe

Guiana – okcitánský název Guyenne, historického regionu Francie

Další významy
Guayanský region – administrativní region Venezuely
Ciudad Guayana – venezuelské město nad Guayanským regionem
Guayana Esequiba – také Zona en Reclamación, část guyanského území, na které si činí nárok Venezuela
Brazilská Guiana – dříve známá jako Portugalská Guiana

Související články
Guyanská vysočina – pohoří různých jihomamerických států 
Ostrov Guiana (Antigua a Barbuda) – také znám jako ostrov Guana 
Guiana Shield – kontinentální štít v severovýchodní Jižní Americe
Akvitánie – francouzský region, jehož archaický název je Guiana.
Guinea (region) –  region v Africe často zaměňovaný za Guyanský region.